{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Tokio
| Officiële naam     = Rakuten Japan Open Tennis Championships
| Afbeelding         = Rakuten logo.svg
| Plaats             = Tokio
| Land               = Japan
| Locatie            = Ariake Colosseum
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel, 4 kwal.
| Categorie          = ATP World Tour 500
| Ondergrond         = Hardcourt, buiten
| Prijzengeld        = $ 1.563.795
| Jaar               = 2017
| Datum              = 2 - 8 oktober
| Editie             = 45
| Toernooidirecteur  = Nao Kawatei
| Tegelijk met       = WTA-toernooi van Tokio
| Vorige             = 2016
| Volgende           = 2018
| Winnaar enkelspel  =  David Goffin
| Winnaar dubbelspel =  Ben McLachlan Yasutaka Uchiyama}}

Het ATP-toernooi van Tokio 2017 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017''') werd van 2 tot en met 8 oktober 2017 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2017
Tokio